Chiout ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Chiout (* 1971), Schauspielerin
 Herbert Chiout (1910–2010), Lehrer und Erziehungswissenschaftler